West Salem (Illinois)
 West Salem (Ohio)
 West Salem (Oregon), barri de la ciutat de Salem
 West Salem (Wisconsin)